Сре́дний диале́кт — названия диалектов нескольких языков. Может означать:
 Средний диалект веппского языка
 Средний диалект крымскотатарского языка
 Средний диалект татарского языка
 Средний диалект удмуртского языка
 Средний диалект чулымского языка
 Средний диалект эстремадурского языка
 Средний диалект языка коми